Рэйчел Эшли (, ) — бывшая американская порноактриса, лауреатка премий AVN Awards, XRCO Award и AFAA Awards.

Биография 
Родилась 4 июля 1964 года в Луисвилле. Дебютировала в порноиндустрии в 1982 году, в возрасте 18 лет. Снималась для таких студий, как Arrow Productions, Caballero Home Video, CDI Home Video, Leisure Time Entertainment, VCA Pictures, Video-X-Pix и других. Также работала моделью: снялась для обложки сентябрьского номера 1983 года журнала Adult Cinema Review, а через два года, в декабре 1985 г., попала на первую страницу Expose XXX Video. В 1983 году под именем Ронды Вандербилдт Rhonda Vanderbildt исполнила песню Golden Girls для одноименного фильма.

В 1984 году получила несколько отраслевых наград: AVN Awards в номинации «лучшая новая старлетка», а также XRCO Award и AFAA Award в номинации «лучшая актриса» за Every Woman Has A Fantasy. За этот же фильм получила еще одну премию XRCO Award в номинации «лучшая парная сцена» совместно с Джоном Лесли.

Ушла из индустрии в 1994 году, снявшись в 101 фильме.

Награды

Избранная фильмография 
 1983: Fleshdance
 1983: Alexandra
 1983: Golden Girls
 1984: Every Woman Has a Fantasy
 1984: Breaking It
 1985: Corporate Assets
 1985: The Sperminator
 1986: I Wanna Be a Bad Girl
 1986: Famous Ta Ta's
 1987: Transverse Tail
 1987: Slumber Party Reunion
 1987: Deep Inside Rachel Ashley
 1987: The Night Before
 1988: Shaved Sinners
 1988: No Man’s Land 2
 1989: Slick Honey
 2006: Lesbian Bra Busters Of The 1980's

Примечания

Ссылки 
 Rachel Ashley на Internet Adult Film Database (IAFD)
 Rachel Ashley на сайте AVN

Порноактрисы США